Солнечное затмение 21 августа 2017 года — полное солнечное затмение 145 сароса, полная фаза которого наблюдалась на территории США. Частные фазы затмения были видны в Северной Америке, а также частично в Западной Европе, в Южной Америке и на крайнем северо-востоке Азии.

Это затмение являлось повторением через сарос полного солнечного затмения 11 августа 1999 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 2 сентября 2035 года.

Основные населённые пункты США, где можно было наблюдать полное затмение

Карбондейл станет уникальным местом, где будут наблюдаться 2 полных солнечных затмения в течение 7 лет в 2017 и в 2024 годах.

Затмение 21 августа названо «Великим американским затмением» (), поскольку оно стало первым солнечным затмением со времени образования Америки (1776 год), полную фазу которого можно было наблюдать исключительно в США. Предыдущее такое особенное полное солнечное затмение, видимое только с этой территории, произошло 13 июня 1257 года.

На большей части территории России это затмение видно не было. Лишь на крайнем северо-востоке страны (Чукотский автономный округ, север Камчатского края) и на ряде российских островов Северного Ледовитого океана наблюдались частные фазы во время восхода Солнца (по местному времени Чукотки и Камчатки это было уже утро 22 августа). В Европе частные фазы на заходе Солнца были видны в Норвегии, Дании, Исландии, на Британских островах, в Испании, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландах.

Обстоятельства видимости затмения для некоторых городов России (время UTC/местное)

Изображения

Фотогалерея

Полное затмение

Частное затмение

Примечания

Ссылки 
 Интерактивная карта Ксавье Юбе полного солнечного затмения 21 августа 2017 года с обстоятельствами явления для данной точки.
 Интерактивная карта НАСА полного солнечного затмения 21 августа 2017 года с обстоятельствами явления для данной точки.
 Солнечное затмение 21 августа 2017 года на «Полном солнечном затмении».
 Великое американское затмение (Great American Eclipse).
 Данные о затмении на английском сайте.

2017-08-21
2017 год в науке
Август 2017 года